Cet article présente les différentes campagnes européennes réalisées par le Slavia Prague depuis sa première participation à la Coupe des villes de foires en 1967.

Le club réalise sa meilleure performance européenne en date lors de la saison 1995-1996 en atteignant à cette occasion les demi-finales de la Coupe UEFA.

Résultats en compétitions européennes

Légende du tableau

Résultats 
Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier.

Bilan

Notes et références

Lien externe 
 Historique du Slavia Prague en compétition européennes sur EU-Football.info.

Slavia Prague
Slavia Prague